Футболист на годината на Южна Америка е ежегодна награда, с която се удостоява най-добрият южноамерикански футболист през съответната година.

Наградата е връчена за първи път през 1971 г. от венецуелския вестник „Ел Мундо“. Тази класация съществува до 1992 г., но се счита за официална до 1985 г. От 1986 г. за официална се смята класацията на уругвайския вестник „Ел Паис“. В допитването на „Ел Паис“ участват журналисти от цяла Америка, а в класацията участват само футболисти от южноамерикански или мексикански отбори.

Класацията на Ел Мундо

Класацията на Ел Паис

Победители от официалните класации

По футболист

По държава

По отбор 

Футбол в Южна Америка
Футболни звания